Takeshi Miura puede referirse a las siguientes personas:

 Takeshi Miura (actor), actor japonés; o
 Takeshi Miura (yudoca), yudoca brasileño.